Саскачеван:

 Саскачеван — провинция Канады.
 Саскачеван (ледник) — ледник в Канаде.
 Саскачеван (река) — река в Канаде.

См.также 
 Форт-Саскачеван